Епархия Апукараны () — епархия Римско-Католической церкви с центром в городе Апукарана, Бразилия. Епархия Апукараны входит в митрополию Лондрины. Кафедральным собором епархии Апукараны является церковь Пресвятой Девы Марии Лурдской.

История 
28 ноября 1964 года Римский папа Павел VI издал буллу «Munus apostolicum», которой учредил епархию Апукараны, выделив её из епархий Лондрины и Кампу-Морана. Первоначально епархия Апукараны входила в митрополию Куритибы.

31 октября 1970 года епархия Апукараны вошла в митрополию Лондрины.

Ординарии епархии 
 епископ Romeu Alberti (1965—1982)
 епископ Domingos Gabriel Wisniewski (1983—2005)
 епископ Luiz Vicente Bernetti (2005—2009)
 епископ Celso Antônio Marchiori (2009 — 13.12.2017)
 епископ Carlos José de Oliveira (с 12.12.2018 — по настоящее время).

Примечания

Источник 
 Annuario Pontificio, Ватикан, 2007
 Булла Munus apostolicum

Ссылки 
 Официальный сайт
 Информация

Католические епархии Бразилии